Otočje Riau, dio pokrajine Otočja Riaua
Otočje Riau (pokrajina), pokrajina u Indoneziji
Riau (pokrajina), pokrajina u Indoneziji
Rezidencija Riau, povijesna upravna jedinica u Nizozemskoj Istočnoj Indiji
Riau Airlines
Sveučilište Riau
Miguel Ángel Riau